El topónimo La Quinta puede hacer referencia a:

 La Quinta, una localidad en la provincia de Córdoba (Argentina);
 La Quinta, una comuna en la provincia de Catamarca (Argentina);
 La Quinta, un pequeño poblado en la región del Biobío (Chile); 
 La Quinta, un caserío del municipio de Moraleja, en la comunidad autónoma de Extremadura (España);
 La Quinta, una ciudad en el estado de California (Estados Unidos).
 La Quinta, una ganadería brava situada en el municipio cordobés de Palma del Río (España).